Tchoulym peut faire référence :
 au Tchoulym, rivière de Russie, affluent de l'Ob ;
 au Tchoulym, rivière de Russie qui coule dans l'oblast de Novossibirsk, principal tributaire du lac Tchany. 
 à Tchoulym, ville de l'oblast de Novossibirsk, en Russie.
 aux Tchoulyms ou Tatars du Tchoulym, un groupe ethnique de Russie ;
 au tchoulym, leur langue, divisée en deux variétés :
 tchoulym moyen
 tchoulym inférieur